WNZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wenzhou (Cina)